Эпик — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Эпик, Армин Александр (1898—1983) — австралийский географ и палеонтолог эстонского происхождения.
 Эпик, Григорий Данилович (1901—1937) — советский украинский писатель, переводчик, публицист.
 Эпик, Ильмар Паулович (1917—2001) — советский и эстонский учёный, Академик АН Эстонской ССР.
 Эпик, Лембит (род. 1965) — британский политик.
 Эпик, Эрнст Юлиус (1893—1985) — эстонский и британский астроном.

Другое 
 Эпос или эпопея. 
 «Эпик» — американский мультфильм 2013 года, режиссёр Крис Уэдж.
 (2099) Эпик — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.